Hudson Street – strada di Manhattan, New York.
Hudson Street – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 1996.
A.E.S. Hudson Street – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1977 al 1978.
Hudson Street – album degli Agnelli and Nelson.